Damiens ist der Familienname folgender Personen:

Augustin Damiens (1886–1946), französischer Chemiker
 François Damiens (* 1973), belgischer Schauspieler und Komiker
 Robert François Damiens (1715–1757), französischer Attentäter

Siehe auch:
 Damien